Polkendorf ist der deutsche Name mehrerer Orte:

 Bolkov (Rudník), Gemeinde Rudník, Tschechien 
 Wojczyce, Gemeinde Środa Śląska, Polen